Мост в Терабитию:
 Мост в Терабитию — повесть для детей, написанная Кэтрин Патерсон. 
 Мост в Терабитию — первая экранизация повести Кэтрин Патерсон, снятая в 1985 году.
 Мост в Терабитию — вторая экранизация одноимённой повести, вышедшая на экраны в 2007 году.